IBO est un sigle qui peut signifier :
 International Boxing Organization ;
 International Baccalaureate Organization (en français, Organisation du baccalauréat international) ;
 International Biology Olympiad (en français, Olympiades internationales de biologie).

Ibo est un nom qui peut désigner :
 Ibo, un peuple au Nigeria ;
 Ibo, une ville et une île du Mozambique ;
 Ibo, un diminutif du prénom Ibrahim.

 Laurent Ibo, un acteur, humoriste et homme de théâtre ivoirien.

ibo est un code qui peut désigner :
 igbo, la langue parlée par le peuple Ibo, selon la norme ISO 639-2 des codes des langues.